Dahomé steht für:

 das Königreich Dahomey
 die Republik Dahomey
 veraltet für den Staat Benin
 im Voodoo die Existenzsphäre der Loa, siehe Loa (Voodoo)

Siehe auch:
 Dahomey